

Nom propre

Patronyme 
  Joseph Merklin (1819-1905) : facteur d'orgue allemand, naturalisé français.

Toponyme 
Merklín est un toponyme qui peut désigner :

Merklín, une commune du district de Karlovy Vary, dans la région de Karlovy Vary ;
 Merklín, une commune du district de Plzeň-Sud, dans la région de Plzeň.

Homonymie de localités en  Tchéquie